Влашим (, бывш. ) — второй по численности населения город в районе Бенешов (после, собственно, Бенешова) Чехии, один из муниципалитетов с расширенными полномочиями. Население города составляет около 12 210 человек (по данным на 2009 год).

Спорт 

 ФК Граффин Влашим - футбольный клуб, играющий во 2.Лиге Чехии

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт города

Города Среднечешского края